Суасон-Север () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Суасон. Население кантона на 2011 год составляло 21 153 человека.

Код INSEE кантона — 0231. Всего в кантон Суасон-Север входило 11 коммун, из них главной являлся Суасон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Венизель — население 1 345 чел.
 Вильнёв-Сен-Жермен — население 2 461 чел.
 Ворзи — население 337 чел.
 Жювиньи — население 292 чел.
 Круи — население 2 708 чел.
 Кюффи — население 1 739 чел.
 Лёри — население 105 чел.
 Пали — население 1 031 чел.
 Помье — население 626 чел.
 Суасон — население 11 363 чел.(частично)
 Шавиньи — население 146 чел.

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Суасон):

 сельское хозяйство — 2,3 %
 промышленность — 30,8 %
 строительство — 6,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 43,0 %
 государственные и муниципальные службы — 17,1 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 27,9 % голосов Франсуа Олланду против 25,2 % у Николя Саркози и 24,9 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 50,8 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 30,6 %, Сеголен Руаяль — 24,7 %; 2 тур: Саркози — 54,4 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 4-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата левых Мари-Франсуазу Бештель, получившую 29,1 % голосов в 1-м туре и 50,8 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна